Ла Леонера има више значења:

 Ла Леонера (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Леонера (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Леонера (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Леонера (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Леонера, Андрес Гевара (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику